A Coppa Italia 2009-2010 foi a 62ª edição desta competição e a final ocorreu no Estádio Olímpico de Roma entre a Football Club Internazionale Milano e a Associazione Sportiva Roma onde a equipe de Milão sagrou-se campeã pela sexta vez.

Fase final

Tabela

Premiação 

2009
2009 no futebol
2010 no futebol
Desporto na Itália em 2009
Desporto na Itália em 2010